Interstate 275 är benämningen på fyra vägar i olika delstater:

 Interstate 275 (Florida), går genom Tampa, St. Petersburg, Florida och Bradenton
 Interstate 275 (Michigan), Detroit, Michigan
 Interstate 275 (Ohio), Cincinnati, Ohio. (Passerar också igenom delstaterna Indiana and Kentucky) 
 Interstate 275 (Tennessee), Knoxville, Tennessee.

275